Karl Eichinger ist der Name folgender Personen:

* Karl Eichinger (Politiker) (1897–1983), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Karl Eichinger (Pianist) (* 1965), österreichischer Pianist